Ajaks – imię męskie
 Ajaks – duchowny ariański
 Ajaks (Stepan Szaumian) – ormiański komunista, dziennikarz
 Ajaks (Ajas zw. Małym) – w mitologii greckiej syn Ojleusa, bohater Iliady Homera
 Ajaks (Ajas zw. Wielkim) – w mitologii greckiej syn Telamona, bohater Iliady Homera

Zobacz też 
 
 Ajas – strona ujednoznaczniająca
 Ajax – strona ujednoznaczniająca